Mothais, gentilé des toponymes construits sur La Mothe
Le Mothais sur feuille, fromage de la région de La Mothe-Saint-Héray